Siles Salinas puede hacer referencia a:

Luis Adolfo Siles Salinas (1925–2005); político boliviano que llegó a la presidencia de su país.	  
Jorge Siles Salinas (1926–2014), historiador, escritor y diplomático boliviano.